Luncavița se poate referi la:
 Luncavița, Caraș-Severin
 Luncavița, Tulcea